Albator est un personnage de fiction créé par Leiji Matsumoto en 1969, dans le manga Dai-kaizoku Harlock. Il a notamment donné son nom à :
 Capitaine Albator, manga japonais de Leiji Matsumoto, paru de 1977 à 1979 ;
Albator, le corsaire de l'espace ou Albator 78, série télévisée d'animation japonaise, diffusée à l'origine en 1978 et 1979 ;
 Albator 84, série télévisée d'animation japonaise, diffusée à l'origine en 1982 et 1983 ;
 Génération Albator, émission télévisée française, diffusée de 1998 à 2000 ;
 Albator, corsaire de l'espace, film d'animation japonais de Shinji Aramaki, sorti en 2013.

Voir aussi
 Liste des œuvres dans lesquelles apparaît le personnage d'Albator
 Albacore